|}
Die Bahnstrecke Cremona–Mantua ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien.

Geschichte 
Nach dem Anschluss der Venetien ans Königreich Italien (1866) wünschte die Stadt Mantua eine Eisenbahnverbindung nach Westen, zum Bahnknoten Cremona. Die Strecke wurde am 6. September 1874 eröffnet und von der SFAI betrieben.

Ab 1. Juli 1885 ging sie in der Rete Adriatica (RA) auf und wurde deshalb von der Società italiana per le strade ferrate meridionali (SFM) betrieben. Mit der Verstaatlichung des Eisenbahnnetzes 1905 wurde sie von den Ferrovie dello Stato (FS) betrieben.

In den 1980er Jahren wurde sie mit 3 kV Gleichstrom elektrifiziert.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 34
 Sergio Zaninelli: Le ferrovie in Lombardia tra Ottocento e Novecento, Il Polifilo, Milano, 1995. ISBN 88-7050-195-7.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei